Oblężenie La Rochelle (1573)
 Oblężenie La Rochelle (1627–1628)